Matamá puede referirse a dos parroquias de Galicia (España):
 San Pedro de Matamá
 Santa María de Matamá